Luxor kan syfta på:

 Luxor (företag) – ett svenskt företag
 Luxor (guvernement) – ett av Egyptens 27 guvernement 
 Luxor – en stad i Egypten
 Luxortemplet – ett forntida tempel
 Luxors internationella flygplats – en flygplats
 Luxor Las Vegas – ett hotell- och kasinokomplex